Mount Evans kan syfta på följande:

 Mount Evans, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Evans, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Koroyanitu, en bergstopp i Fiji, även känd som Mount Evans